La Milli Lig 1961/62 fue la cuarta temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Play-offs de ascenso/descenso

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Milli Lig
Fútbol en 1961
Fútbol en 1962
Deporte en Turquía en 1961
Deporte en Turquía en 1962